Фильмография Даниэль Дарьё, французской актрисы кино, насчитывает свыше 140 кинофильмов.

1931—1939

1940—1949

1950—1959

1960—1969

1972—1989

1991—2012 

Фильмографии актрис
Фильмографии Франции